«Ено́ты» () — канадский комедийный мультипликационный сериал, выпускавшийся с 1985 по 1992 год. В России демонстрировался с 22 августа 1992 года по 1-му каналу Останкино.

Сюжет 
Действие разворачивается в Вечнозелёном лесу, где живёт главный герой сериала енот Берт и его друзья, Ральф и Мелисса, а также другие животные. Жизнь обитателей леса была бы беззаботной, если бы не богач Сирил Снир (розовый трубкозуб), который время от времени пытается использовать лес для личной наживы, и его подручные, трое свинов. Сын Снира Сэдрик дружит с енотами и всегда старается предупредить их об очередной опасности, нависшей над лесом.
Мультфильм отличается мягким, гуманным юмором и даже злодеи здесь не выглядят по-настоящему злыми.

Персонажи

Серии

Музыкальная тема 
Lisa Lougheed — «Run with us»

Ссылки 
 Неофициальный сайт мультсериала «Еноты» на русском языке
 The UnOfficial Raccoons Home Page

Примечания 

Мультфильмы по алфавиту
Мультсериалы Канады
Мультсериалы 1985 года
Мультсериалы о животных
Мультсериалы о говорящих животных
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Канаде
Вымышленные еноты